The Spirit Room — дебютный студийный альбом американской певицы и автора-исполнителя Мишель Бранч, изданный 14 августа 2001 года на лейблах Maverick, Warner Bros.

История 
Название альбома происходит от имени бара в городе Jerome (Аризона), расположенного рядом с родным городом певицы (Седона).
Релиз альбома прошёл 14 августа 2001 года на лейблах Maverick, Warner Bros.
The Spirit Room дебютировал на позиции № 28 в Billboard 200 с тиражом 68,000 копий.
В январе 2002 года RIAA сертифицировала альбом The Spirit Room в золотом статусе за тираж более 500,000 копий в США, а спустя три месяца - в апреле - сертифицировала в платиновом статусе 
за 1 млн копий. 19 августа 2011 года альбом был сертифицирован RIAA в 2-кр платиновом статусе за 2 млн копий.

Реакция общественности 
Альбом получил положительные отзывы от музыкальных критиков и интернет-изданий, например, таких как Rolling Stone, AllMusic.

Список композиций

Чарты и сертификации

Альбом

Сертификации

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Поп-рок-альбомы
Альбомы Maverick Records